Ausonia kan syfta på:

 Ausonia Montes – ett berg på mars
 63 Ausonia – en asteroid

Geografi

Italien 

 Ausonia, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone,